Oratorij je lahko:

 Oratorij, glasbeno delo
 Oratorij, prostor za opravljanje molitev
 Oratorij, poletni župnijski program za otroke